Арто́ ( або Artôt) — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Антонен Арто (, 1896–1948) — французький письменник.
 Дезіре Арто (, 1835–1907) — французька співачка, учениця Поліни Віардо.
 Жан Дезіре Арто (, 1803–1887) — бельгійський валторніст та композитор.
 П'єр Ів Арто (, нар. 1946) — французький флейтист, композитор та педагог.
 Флоранс Арто (; 1957 — 2015) — французька яхтсменка і письменниця.

Французькі прізвища